Круї́-сюр-Коссо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 36 км на південний захід від Орлеана, 22 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 484,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Круї-сюр-Коссон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Круї-сюр-Коссон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер